Алекса́ндр Васи́льевич Ивано́в () — русский духовный писатель, археограф, мемуарист, педагог.

Биография 
Родился в 1837 году. Окончил Херсонскую духовную семинарию и в 1861 году Киевскую духовную академию со званием действительного студента. Впоследствии был инспектором Владимирской духовной семинарии. Преподавал классические языки.

Последние 30 лет жил в Крыму, состоял в должности епархиального наблюдателя церковно-приходских школ Таврической епархии.

С 1904 года занимал должность товарища (заместителя) председателя Таврической учёной архивной комиссии.

Скончался  года.

Творчество 
Основным трудом А. В. Иванова стали руководства по изучению Нового Завета в нескольких томах, неоднократно переиздававшиеся на протяжении десятков лет (в том числе и под разными названиями). Кроме того, писателю принадлежат популярные очерки по церковной истории, исследования о положении раскольников в Крыму, этнографические очерки, мемуары о церковных иерархах.

Особое место занимают археографические работы А. В. Иванова. В частности, ему принадлежит первое описание и введение в научный оборот Балаклавского 1-го Евангелия XI века.

Печатался в «Записках Императорского Русского Археологического общества», «Таврических Губернских Ведомостях», «Записках Одесского Общества Истории и Древностей» и др., а также в церковной периодике (как под собственной фамилией, так и под псевдонимом А. И.). Состоял членом Таврической учёной архивной комиссии и публиковался в выпускавшихся ею изданиях.

Дискуссионным остаётся вопрос о принадлежности ему «Песни на присоединение Крыма к России», опубликованной в 1883 году.

Некоторые книги А. В. Иванова были репринтно переизданы в постсоветский период.

Интересные факты 
В 1850 году в Одессе лично видел Н. В. Гоголя, о чём вспоминал в 1909 году на заседании Таврической учёной архивной комиссии:

Библиография 
(Приведены только отдельные издания) 
 Руководство к истолковательному чтению Нового Завета: Соборные послания. — Киев, 1872. 143 с.
 Руководство к истолковательному чтению Нового Завета: Послания св. ап. Павла (Римлянам, 1 и 2 коринфянам и галатам). — Киев, 1873. 334 с.
 Руководство к истолковательному чтению Нового Завета: Послания ап. Павла (к ефесянам, филиппийцам, колоссянам, 1 и 2 солунянам, 1 и 2 Тимофею, Титу, Филимону и евреям) и Апокалипсис. — Киев, 1873. 343 с.
 Греческий рукописный Апостол, принадлежащий Предтеченской церкви в г. Керчи. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1886.
 Греческое рукописное Евангелие, находящееся в библиотеке Таврической духовной семинарии. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1886.
 Молоканство. — Симферополь, 1886.
 Руководство к изъяснению священного писания Нового Завета: Обозрение Четвероевангелия и Книги деяний апостольских. — Киев, 1886. 620 с. (2-е изд., с прил. карты Палестины во время жизни Иисуса Христа. — СПб., 1894. 590 с.; 3-е изд., испр. и доп. — СПб., 1915. 570 с.)
 Руководство к изъяснительному чтению книг Нового Завета: Обозрение посланий Апостольских и Апокалипсиса. 3-е изд. — СПб., 1886. 544 с. (4-е изд., испр. — СПб., 1893; 5-е изд., испр. (под названием «Руководство к изучению священных книг Нового Завета…») — СПб., 1907. 606 с.)
 Женские типы из истории Тавриды. — Симферополь: Таврич. губ. тип., 1887.
 О гефсиманских страданиях господа нашего Иисуса Христа. — Б.м., 1899.
 Воспоминания о высокопреосвященном Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом. — Б.м., 1901.
 Святой равноапостольный великий князь Киевский Владимир: Сказание о житии его и крещении им русского народа. — Симферополь: Херсонский монастырь, 1911.

Примечания

Ссылки 
 
 Новый энциклопедический словарь. Том 18. Стлб. 940. 1914.
 Электронный каталог РНБ
 Непомнящий А. А. Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства в Криму (Друга половина XIX — початок XX ст.)// Український історичний журнал. 2003. № 4 (липень — серпень). 

Выпускники Херсонского духовного училища
Выпускники Херсонской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Преподаватели Владимирской духовной семинарии
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Писатели Крыма
Богословы Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Члены Таврической учёной архивной комиссии